Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 64-es, illetve 64A, 64Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 64-es busz (Budapest)
 64A busz (Budapest)
 64Y busz (Budapest)megszűnt

 64-es busz (Siófok)

 64-es busz (Szeged)